Симон Стивен Альмейда Тринидад (; родился 26 января 1995 года в Альварадо, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Пачука», выступающий на правах аренды за «Эвертон» из Винья-дель-Мар.

Клубная карьера 
Альмеда — воспитанник клуба «Пачука». 25 сентября 2011 года в матче против «Сан-Луиса» он дебютировал в мексиканской Примере. В 2014 году Стивен помог команде занять второе место в чемпионате. 23 октября в поединке Лиги чемпионов КОНКАКАФ против гондурасского «Реал Эспанья» Альмеда забил свой первый гол за «Пачуку». В 2015 году для получения игровой практики Альмейда на правах аренды перешёл в «Леон», но так и не дебютировал за клуб. После окончания аренды Стивен вернулся в «Пачуку». 15 февраля 2016 года в матче против «Пуэблы» он забил свой первый гол в чемпионате. По итогам сезона Стивен стал чемпионом Мексики.

Летом 2016 года Альмеда на правах аренды перешёл в чилийский «Эвертон». 30 августа в матче против «Палестино» он дебютировал в чилийской Примере. 23 ноября в поединке против «Кобресаль» Стивен забил свой первый гол за «Эвертон».

Достижения 
 «Пачука»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2016

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на TransferMarkt

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Эвертон» Винья-дель-Мар
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Минерос де Сакатекас»